Тирякле — название населённых пунктов в России:

 Тирякле — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Тирякле — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.